Alessia Longato – calciatrice ed ex giocatrice di calcio a 5 italiana
 Giuseppe Longato – imprenditore italiano